Пеньяранда-де-Дуэро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро.  Население — 559 человек (на 2007 год).

Здесь расположены дворец и замок герцогов де Пеньяранда из рода Суньига.

Население

Примечания

Ссылки 
  Diputación Provincial de Burgos — Peñaranda de Duero
  Visita virtual a Peñaranda de Duero

Муниципалитеты Бургоса